Aardrijkskunde
Emerson (Arkansas), plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
Emerson (Georgia), plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Emerson (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa
Emerson (Nebraska), plaats in de Amerikaanse staat Nebraska
Emerson (New Jersey), plaats in de Amerikaanse staat New Jersey
Emerson Park, wijk in London

Bedrijf
Emerson Electric Company, Amerikaanse multinational
Emerson Radio, Amerikaans elektronicabedrijf

Muziek
Emerson, Lake & Palmer, Britse band
Emerson String Quartet, Amerikaans strijkkwartet

Personen met de achternaam Emerson
Ernest Allen Emerson, Amerikaans informaticus
Gary Emerson, Engels golfer
Keith Emerson, Brits muzikant
Ken Emerson, Australisch cartoonist en striptekenaar
Michael Emerson, Amerikaans acteur
Ralph Waldo Emerson, Amerikaans schrijver en filosoof
Roy Emerson, Australisch tennisser

Sport
Emerson Ferreira da Rosa, Braziliaans voetballer
Emerson Palmieri, Italiaans voetballer

Voornaam
Emerson (voornaam), een jongensnaam

Andere
Emerson, een twintigste-eeuws lettertype ontworpen door Joseph Blumenthal, uitgebracht door Monotype, Series 320